

Бальдінґен — мікрорайон міста Нердлінген

Бальдінген — громада в кантоні Ааргау